Пер А́ндерс Ру́длинг (, род. 1974, Карлстад) — шведско-американский историк, специалист по истории белорусского и украинского национализма. Автор исследований по истории белорусского и украинского национализма, Холокоста на Украине и в Белоруссии. Профессор истории Лундского университета.

Биография 
В 1998 году получил степень магистра русского языка в Уппсальском университете Швеции. В 2003 году получил степень магистра истории в Университете штата Калифорния в Сан-Диего (США). В 2009 году получил степень доктора философии по истории в Альбертском университете (Канада).

В 2012 году выступил с критикой анонсированного лекционного тура в Канаде Руслана Забилого — бывшего директора львовского «Центра исследований освободительного движения» и директора львовского музея «Тюрьма на Лонцкого». По словам Рудлинга, Забилый участвует в прославлении украинского национализма в его самых жестоких формах. Лекционный тур Забилого, отметил Рудлинг, продвигают организации, ассоциированные с украинским национализмом по образу ОУН(б) Степана Бандеры — антидемократической, антисемитской и расистской организации, которая использовала терроризм и насилие против политических оппонентов и национальных меньшинств. За это Рудлинг подвергся нападкам со стороны украинских националистов в Канаде (среди которых был и президент общества ветеранов УПА). В защиту историка выступил ряд учёных и исследователей Холокоста, которые заявили о своей солидарности с Рудлингом и назвали его критические изыскания весьма ценными и убедительными. Среди поддержавших Рудлинга были Омер Бартов, Эфраим Зурофф, Хирше-Довид Кац, Джон-Пол Химка, Алексей Миллер, , ,  и др. Следует также отметить, что двумя годами ранее, в 2010 году, Рудлинг был одним из 108 подписантов петиции мирового академического сообщества против задержания и обыска Руслана Забилого сотрудниками СБУ.

В том же 2012 году Рудлинг выразил публичный протест против несанкционированного использования своих трудов в составленной народным депутатом Украины Вадимом Колесниченко книге «ОУН и УПА: исследования о создании „исторических“ мифов», которую он вместе с другим автором расценил как «политическую инструментализацию нашей работы Партией регионов».

Публикации

Книги 

 Per Anders Rudling. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931. — University of Pittsburgh Press, 2014. — 448 pages. — (Pitt Russian East European Series). — ISBN 0822963086.

Статьи 
 «Neprykmetny henatsyd: Khalakost u Belarusi», [«The unnoticed genocide: The Holocaust in Belarus»] ARCHE 2 (July, 2013): 120—139.
 «The Honor They So Clearly Deserve:' Legitimizing the Waffen-SS Galizien», Review article of Bohdan Matsiv (ed.), Ukrains’ka dyviziia 'Halychyna:' Istoriia u svitlynakh vid zasnuvannia u 1943 r. do zvil’nennia z polonu 1949 r. (Lviv: ZUKTs, 2009) // The Journal of Slavic Military Studies. 26:1 (Spring 2013), pp. 114—137.
 «Terror and Local Collaboration in Occupied Belarus: The case of Schutzmannschaft Battalion 118. Part Two: War Criminality» Historical Yearbook, Nicolae Iorga History Institute, Romanian Academy, Bucharest vol. IX, (2012): 99—121.
 «Navuka zabivats: 201-yi batal’en akhounai palitsyi i hauptman Raman Shukhevich u Belarusi u 1942 hodze», «The Science of Murder: The Two Hundred First Batallion of the Auxiliary Police and Hauptmann Roman Shukhevych in Belarus in 1942» ARCHE 7-8 (2012): 67—87.
 «Teror i miastsovaia kalabaratsyia u akupavanai Belarusi: pryklad 118-ha batal’ena akhounai palitsyi» «Terror and local collaboration in Occupied Belarus: the Example of the 118th Batallion of the Auxiliary Police» ARCHE 7—8 (2012): 101—150.
 «Khatynskaia rasprava: Novy pohliad na histarychnuiu sprechku», «The Khatyn Massacre: New Interpretations of a Historical Controversy» ARCHE 7-8 (2012): 151—194.
 «'They Defended Ukraine': The 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1) Revisited», Journal of Slavic Military Studies 25: 3 (Fall 2012): 329—368.
 «Warfare or War Criminality?» Review article of Volodymyr V’iatrovych’s Druha pol’s’ko-ukains’ka viina, 1942—1947 (Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyevo-Mohylans’ka akademiia», 2011), Ab Imperio 1, (2012): 356—381.
 «The Khatyn' Massacre in Belorussia: A Historical Controversy Revisited», Holocaust and Genocide Studies 26: 1 (Spring 2012): 29-58.
 «Terror and Local Collaboration in Occupied Belarus: The case of Schutzmannschaft Battalion 118. Part One: Background» Historical Yearbook, Nicolae Iorga History Institute, Romanian Academy, Bucharest, VIII, (2011): 195—214.
 The OUN, the UPA and the Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical Myths, The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies 2107 (Pittsburgh: University Center for Russian and East European Studies, 2011). 71 pp.
 «Multiculturalism, Memory, and Ritualization: Ukrainian Nationalist Monuments in Edmonton, Alberta» Nationalities Papers 39: 5 (September, 2011): 733—768.
 «Lukashenka and the 'Red-Browns': National ideology, Commemoration of the Past, and Political Belonging» Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 15. Jahrgang Heft 1, (2011): 95-125.
 «Lukashenka i 'chyrvona-karychnevyia': dzierzhaunaia idealohiia, ushanavanne minulaha i palitychnaia prynalezhnasts'» [«Lukashenka and the 'Red-Browns': National Ideology, Commemoration of the Past and Political Belonging»] Palitychnaia Sfera/Spheres of Politics, The European Humanities University, Vilnius, Lithuania. 14 (2010): 90-113.
 «Vaina i histarychnaia pamiats' u Belarusi: daluchen’ne zakhodnikh ablasts’ei i mit pra Beres’tseiskuiu krepas’ts'» [«War and Historical Memory: The Annexation of the Western Borderlands and the Myth of the Brest Fortress»] (with David R. Marples) ARCHE 5 (92) (May 2010): 11-60.
 «War and Memory: The Annexation of the Western Borderlands and the Myth of the Brest Fortress, 1939-41» (with David R. Marples), Białoruskie Zeszyty Historyczne 32 (December 2009): 225—244.
 «Vialikaia Aichynnaia vaina u sviadomastsi belarusau», [«The Great Patriotic War in Belarusian Consciousness»] ARCHE 5 (68) (May 2008): 43-64.
 «'For a Heroic Belarus!': The Great Patriotic War as Identity Marker in the Lukashenka and Soviet Belarusian Discourses», Sprawy Narodowościowe/Nationalities Affairs 32 (2008): 43-62.
 «Theory and Practice: Historical Representation of the War Time Activities of the OUN-UPA (the Organization of Ukrainian Nationalists — the Ukrainian Insurgent Army)», East European Jewish Affairs 36: 2 (December 2006): 163—189. Summary in Polish, «Przegląd Czasopism Zagranicznych», Kwartalnik Historii Żydów 2 (222) (June 2007): 253—255.
 «Organized Anti-Semitism in Contemporary Ukraine: Structure, Influence, and Ideology», Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes XLVIII: 1-2 (March — June 2006): 81-119.

Главы из книг 
 «Anti-Semitism on the Curriculum: MAUP — The Interregional Academy for Personnel Management», in Matthew Feldman and Paul Jackson (eds.) Doublespeak: The Rhetoric of the Far Right since 1945. (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014), 247—270.
 «Memories of 'Holodomor' and National Socialism in Ukrainian Political Culture», in Yves Bizeul (ed.), Rekonstruktion des Nationalmythos?: Frankreich, Deutschland und die Ukraine im Vergleich (Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht Verlag, 2013), 227—258.
 «The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus», in Joanna B. Michlic and John-Paul Himka (eds.) Bringing to Light the Dark Past: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe. (Lincoln: Nebraska University Press, 2013), 57-82.
 «The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda», in Ruth Wodak and John E. Richardson (eds.) Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. (London and New York: Routledge 2013), 228—255.
 «Anti-Semitism and the Extreme Right in Contemporary Ukraine», in Andrea Mammone, Emmanuel Godin, and Brian Jenkins (eds.), Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational. (London and New York: Routledge, 2012), 189—205.
 «Szkolenie w mordowaniu: Schutzmannschaft Battalion 201 i Hauptmann Roman Szuchewycz na Białorusi 1942 roku», [«Schooling in Murder: Schutzmannschaft Battalion 201 and Hauptmann Roman Shukhevych in Belarus, 1942»] in Bogusław Paź (ed.), Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych: Przykład ludobójstwa na kresach południowej-wschodniej Polski w latach 1939—1946 [Historical Truth and Political Truth in Academic Research: The Case of Genocide on the South-Western Polish Borderlands in 1939—1946], (Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 191—212.
 «Iushchenkiv fashyst: kul’t Bandery v Ukraini ta Kanadi» [«Yushchenko’s Fascist: the Bandera Cult in Ukraine and Canada»] and «Perekonlyvi dokazy» [«Indisputable Evidence»] in Tarik Cyril Amar, Ivan Balyns’kyi and Yaroslav Hrytsak (eds.) Strasti za Banderoiu: statti ta esei [Passions over Bandera: Articles and Essays] (Kyiv: Seriia De profundis, Hrani-T, 2010), 237—309 and 195—196.
 «The Great Patriotic War and National Identity in Belarus» in Tomasz Kamusella and Krzysztof Jaksułowski (eds.), Nationalisms Across the Globe, volume I: Nationalisms Today. (Bern: Peter Lang, 2009), 199—225.
 «Belarus in the Lukashenka Era: National Identity and Relations with Russia» in Oliver Schmidtke and Serhy Yekelchyk (eds.), Europe’s Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union. (New York and Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2008), 55-77.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Лундского университета
 Страница на сайте Лундского университета (новая)

Историки по алфавиту
Историки США
Историки Швеции
Выпускники Уппсальского университета
Выпускники вузов США
Выпускники Альбертского университета
Преподаватели Лундского университета
Исследователи национализма
Белорусисты
Украинисты
Специалисты по истории СССР